Gilman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilman (Colorado), im Eagle County
 Gilman (Illinois), im Iroquois County
 Gilman (Iowa), im Marshall County
 Gilman (Minnesota), im Benton County
 Gilman (Vermont), im Essex County
 Gilman (Wisconsin), im Taylor County
 Gilman (Town), Town(ship) im Pierce County, Wisconsin

Gilman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gilman (* 1982), deutscher Geiger

 Charlotte Perkins Gilman (1860–1935), US-amerikanische Autorin
 Daniel Coit Gilman (1831–1908), US-amerikanischer Journalist und Hochschullehrer

 Dorothy Gilman (1923–2012), US-amerikanische Autorin
 Harold Gilman (1876–1919), britischer Maler
 Henry Gilman (1893–1986), US-amerikanischer Chemiker
 Jared Gilman (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 John Taylor Gilman (1753–1828), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Gilman (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Laura Anne Gilman (* 1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Marian Gilman (1914–1996), US-amerikanische Schwimmerin
 Nicholas Gilman (1755–1814), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Gilman (1916–1955), US-amerikanischer Schwimmer
 Robert Gilman, US-amerikanischer Astrophysiker und Nachhaltigkeitsforscher
 Sander L. Gilman (* 1944), US-amerikanischer Germanist und Historiker
 Sarah Gilman (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Sari Gilman (* 1969), US-amerikanische Filmeditorin und Dokumentarfilmerin
 Stephen Gilman (1917–1986), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Theodore P. Gilman (1841–1930), US-amerikanischer Bankier und Politiker

Siehe auch:

 Gilman Township
 Gillman
 Gillmann